Dans certains cas, on parle en français de souvenir en tant que synonyme de commémoration ou d'hommage. 

Dans ce cas, il s'agit d'une expérience collective, ce qui diffère de la notion de souvenir en psychologie, qui est une expérience individuelle.

messe du souvenir

Notes et références

Voir aussi 

Mémoire collective